Žebrák má více významů:

 žebrák, osoba získávající obživu žebráním
 Žebrák (okres Beroun) – město v okrese Beroun
 Žebrák (Nečín) – ves v obci Nečín v okrese Příbram
 Žebrák (hrad) – zřícenina hradu ve vsi Točník v okrese Beroun
 Žebrák (Vlašimská pahorkatina) (585 m) – vrchol ve Vlašimské pahorkatině, jihovýchodně od města Bystřice v okrese Benešov
 Žebrák (Žihelská pahorkatina) (621 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, jižně od vsi Tis u Blatna v okrese Plzeň-sever
 
 Žebrák (planetka)

 příjmení osob
 František Žebrák (1893–1942) – československý legionář a odbojář popravený nacisty
 Otakar Žebrák (1922–1982) – český herec

Podobné názvy 
 Žebračka
 Žebráky
 Žebračenka
 Žebradlo

Externí odkazy